Alexandre Friedmann (1888-1925) physicien et mathématicien russe.
 Arnaud Friedmann (1973-), écrivain français.
 Daniel Friedmann (1944-), sociologue et cinéaste français. 
 Delphine Friedmann (1973-), archiviste suisse.
 Endre Ernő Friedmann (1913-1954), photographe et correspondant de guerre hongrois.
 Georges Friedmann (1902–1977), sociologue français.
 Herbert Friedmann (1900-1987), ornithologue et biologiste américain.
 Jacques Friedmann (1932-2009), haut fonctionnaire français et président de sociétés publiques
 Wilhelm Friedmann (1884-1942), philologue allemand.

Voir aussi 
 Nom de famille germanique
Patronyme germanique
Patronyme allemand
Patronyme juif